Stuckenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinz Stuckenschmidt (1901–1988), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Johannes Stuckenschmidt (1867–1941), deutscher Generalmajor